

Astronomia
 3285 Ruth Wolfe – asteroide della fascia principale.

Film e serie televisive
 Nero Wolfe – miniserie televisiva italiana del 1969 prodotta dalla RAI con Tino Buazzelli, Paolo Ferrari e Pupo De Luca
 Nero Wolfe – serie televisiva statunitense (1981) con William Conrad e Lee Horsley
 Nero Wolfe – serie televisiva statunitense (2001) con Maury Chaykin e Timothy Hutton
 Nero Wolfe – serie televisiva italiana (2012)

Fisica
 Effetto Sachs-Wolfe – proprietà della radiazione cosmica di fondo

Geografia
 Contea di Wolfe – contea del Kentucky, Stati Uniti d'America
 Wolfe Creek – cratere meteoritico dell'Australia Occidentale
 Wolfe Island – isola dell'Ontario, Canada

Onomastica
 Wolfe – variante del nome proprio di persona maschile Wolf

Personaggi
 Nero Wolfe – personaggio di fantasia ideato dallo scrittore statunitense Rex Stout
 Paul L.Wolfe (nome in codice "Operation") – personaggio della serie TV Nikita

Persone
 Alexander Wolfe (1986) – wrestler tedesco
 Ann Wolfe (1970) – pugile statunitense
 Anthony Wolfe (1983) – calciatore trinidadiano
 Betsy Wolfe (1982) – attrice e cantante statunitense
 Catherine Wolfe Bruce (1816-1900) – filantropa statunitense
 Chelsea Wolfe (1983) – cantautrice statunitense
 Chris Wolfe (...) – astronomo statunitense
 Collette Wolfe (1980) – attrice statunitense
 Derek Wolfe (1990) – giocatore di football americano statunitense
 Desmond Wolfe, pseudonimo di Steven Haworth (1978) – wrestler britannico
 Digby Wolfe (1929-2012) – attore e insegnante britannico
 Duain Wolfe (1945) – direttore di coro statunitense
 Gene Wolfe (1931-2019) – scrittore statunitense
 George C. Wolfe (1954) – regista e drammaturgo statunitense
 Ivy Wolfe (1996) – attrice pornografica statunitense
 James Wolfe (1727-1759) – generale britannico
 Jane Wolfe (1875-1958) – attrice statunitense
 Jarmila Wolfe (1987) – tennista slovacca naturalizzata australiana
 Mike Wolfe (1964) – attore, sceneggiatore e produttore televisivo statunitense
 Rafe Wolfe (1985) – calciatore giamaicano
 Robert Hewitt Wolfe (1964) – sceneggiatore e produttore televisivo statunitense
 Roland de Wolfe (1979) – giocatore di poker britannico
 Theobald Wolfe Tone, comunemente conosciuto solo come Wolfe Tone (1763-1798) – politico irlandese
 Thomas Wolfe (1900-1938) – scrittore e poeta statunitense
 Tom Wolfe (1931-2018) – critico d'arte, saggista, giornalista e scrittore statunitense

Premi letterari
 Premio Nero Wolfe (conosciuto anche come Nero Award).